Интернациональный дуэт Виталия Дьяченко и Галина Воскобоева — победитель соревнований.

Посев 

  Виталия Дьяченко /  Галина Воскобоева (Титул)
  Акгуль Аманмурадова /  Александра Панова ''(Финал)

<li>  Весна Долонц /  Евгения Родина (Полуфинал)
<li>  Чагла Бююкакчай /  Вероника Капшай (Четвертьфинал)

Ход турнира

Ссылки 
 

Кубок президента Казахстана по теннису 2011